est une expression anglaise signifiant « L'Autre Homme ». Elle peut faire référence à :

 , titre original de Fatty vagabond, film américain de Mack Sennett, sorti en 1916 ;
 , film américain réalisé par Richard Eyre, sorti en 2008.